

Sigle 
 Controllo Orari
 Corsa orientamento

Chimica 
 Co – simbolo chimico del cobalto
 CO – formula chimica del monossido di carbonio

Medicina 
CO – Cardiac Output – Gittata cardiaca (in italiano sigla è GC)

Codici 
 CO – codice vettore IATA della Continental Airlines
 co – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua corsa
 CO – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Colombia
 CO – codice ISO 3166-2:BJ di Collines (Benin)
 CO – codice ISO 3166-2:CL della regione di Coquimbo (Cile)
 CO – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Cordova (Spagna)
 CO – codice ISO 3166-2:GN di Coyah (Guinea)
 CO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Como (Italia)
 CO – codice ISO 3166-2:MD di Comrat (Moldavia)
 CO – codice ISO 3166-2:NI di Chontales (Nicaragua)
 CO – codice ISO 3166-2:TL di Cova Lima (Timor Est)
 CO – codice ISO 3166-2:US dello Colorado (USA)
 CO – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Colonia (Uruguay)

Etichettatura tessile 
 CO – sigla della denominazione di cotone

Informatica 
 .co – dominio di primo livello della Colombia
 CO – Comunicazioni obbligatorie, sistema informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Religione 
 C.O. – Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri

Altro 
 Co – etnia dell'Asia sud-orientale
 Co. – abbreviazione di Company, azienda
 Co. – abbreviazione di County, contea
 co- – prefisso della lingua italiana che significa che condivide, assieme, in congiunzione (come ad esempio in coproduzione, cooperazione, ecc.)
 c/o o ℅ – abbreviazione di care of
 CO – targa automobilistica della regione di Sofia (Bulgaria)
 CO – targa automobilistica di Coburgo (Germania)
 C.O. – sigla della Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri
 C.O. – centrale operativa
 CO – commanding officer, ufficiale comandante di un'unità militare
 CO – Chemins de fer Orientaux, una compagnia ferroviaria ottomana

Altri progetti 

Formule molecolari